

Patronyme 

 Bertrand Villemain (1775-1858), député et maire ;
 Abel François Villemain (1790-1870), politicien et écrivain français ;
 François-Émile Villemain (1795-1867), son frère, conseiller d'État et sénateur ;
 Robert Villemain (1924-1984), boxeur français ;
 Marc Villemain (1968-), écrivain français.

Toponyme 

 Villemain, commune française des Deux-Sèvres.

Patronyme lorrain
Patronyme vosgien